Die Abkürzung ENC steht für

 verschiedene Sportwettbewerbe, siehe European Nations Cup
 Electronic Nautical Chart, elektronische See-Karte 
 eine Dateiendung für UUencode-Dateien
 Emmy-Noether-Campus (Campus für Mathematik und Physik der Universität Siegen)
 elektronische Mautabrechnung an kroatischen Autobahnen per Funksystem (kroat. elektronička naplata cestarine), siehe A1 (Kroatien)
 ESL European Nations Championship, einem ehemaligen E-Sport-Wettbewerb
 ENC (Musiker), gambischer Musiker

ENC